Laane (Kambja), een plaats in Estland, gemeente Kambja
Laane (Kose), een plaats in Estland, gemeente Kose
Laane (Lääne-Harju), een plaats in Estland, gemeente Lääne-Harju
Laane (Põhja-Sakala), een plaats in Estland, gemeente Põhja-Sakala